Carlos Felipe de Weilnau (25 de marzo de 1746, Biebrich - 15 de agosto de 1789, Wiesbaden) fue desde su nacimiento hasta su muerte el primer Conde de Weilnau, y un Capitán en el Ejército Imperial.

Familia 
Carlos Felipe era el hijo de Carlos de Nassau-Usingen y la Baronesa Margarita María Magdalena de Biebrich, un título recién creado para ella.

Su padre contrajo matrimonio por segunda vez con la hija del alcalde Groß de Wiesbaden, Margarita María Magdalena Groß (nacida 26 de febrero de 1714). Como ella no era de la nobleza, en 1744 Carlos le pidió el emperador José II de Austria que crease la Baronía de Biebrich. María Magdalena y sus hijos Felipa Catalina (1744) y Carlos Felipe (1746) fueron designados Barones y Baronesas de Biebrich.

En junio de 1773, su hermana Felipa Catalina desposó al Barón Carlos Frederico de Kruse (1738-1806) en el Palacio de Biebrich. Él sería el Primer Ministro de la Principalidad de Nassau-Usingen desde diciembre de 1768. El año próximo, se tituló el Presidente de los Colegios y Director de Sala de la Corte.

El Pacto de la Familia Nassau fue ejecutado en 1783 por los miembros adultos de la familia, pero Carlos Felipe, que tenía 37 años, no fue invitado para ser signatario por causa del matrimonio de sus padres, lo cual consideraron morganático. 

Carlos murió en 1789 y fue sucedido por su hijo Adolfo.

Ancestros 

Príncipes de Nassau
Nobles de Alemania del siglo XVIII